História
 Renascimento —  período da História da Europa, entre fins do século XIV e início do século XVII, também conhecido como Renascença
 Renascença carolíngia ou Renascimento carolíngio ou (século VIII) — durante o período de Carlos Magno
 Renascença macedónica (século IX) — um período de grande desenvolvimento das artes no Império Bizantino durante a dinastia macedônica
 Renascimento do século XII — episódio sócio-econômico na Idade Média, associado ao "renascimento do comércio"
 Renascença paleóloga (século XIII) — um período de grande desenvolvimento das artes no Império Bizantino durante a dinastia paleóloga
 Renascimento italiano ou Renascença italiana  — período inicial do Renascimento (século  XIV)

Religião
 Reencarnação
 Renascimento (budismo) —  ou emanação ou, menos corretamente, reencarnação

Desambiguação